Punch – maschera della tradizione inglese del teatro dei burattini. Dal nome della maschera sono derivati:
 Punch – rivista di satira politica britannica del XIX e XX secolo
 Punch – marca di sigari cubani, il cui logo riporta l'immagine della maschera
 Punch – tipo di bevanda
 Punch – città dell'India
 Punch! – serie animata canadese del 2008
 Punch! – manga di Rie Takada